

Municípios 
 Ipiranga (Paraná) — município do Paraná
 Ipiranga de Goiás — município de Goiás
 Ipiranga do Sul — município do Rio Grande do Sul

Divisões municipais 
 Ipiranga (distrito de São Paulo) — no município de São Paulo
 Ipiranga (Gravataí) — distrito no Rio Grande do Sul
 Ipiranga (Imbé) — praia no Rio Grande do Sul
 Ipiranga (Juiz de Fora) — bairro em Minas Gerais
 Ipiranga (Nova Iguaçu) — bairro no Rio de Janeiro
 Subprefeitura do Ipiranga — subprefeitura do município de São Paulo

Outros 
 Ipiranga (empresa) — do ramo do petróleo
 Ipiranga de Aliança Esporte Clube — clube de Aliança do Tocantins
 Ipiranga 165 — edifício no município de São Paulo
 Casa da Ipiranga — em Petrópolis, também conhecida como Casa dos Sete Erros
 Riacho do Ipiranga — curso d'água

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos